De Grand Prix-wegrace van Australië 2019 was de zeventiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 27 oktober 2019 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

In de Moto3 werd Lorenzo Dalla Porta tot kampioen gekroond door de race te winnen, wat genoeg was om voldoende voorsprong te verkrijgen op zijn laatste concurrent Arón Canet, die in de derde ronde crashte.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Australië